Первая Федеральная Лига Югославии 1987/1988 () — 59-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1987/1988
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1987 году
Спорт в Югославии в 1988 году